Feuerkogel heißen folgende geographische Objekte:

Feuerkogel (Ötztaler Alpen), 2954 m, Gipfel zwischen Ötz- und Pitztal, Tirol
Feuerkogel (Hallstatt), 1964 m, Gipfel im Dachsteinmassiv am Hallstätter See über Hallstatt, Oberösterreich
Feuerkogel (Koppental), 1779 m, Gipfel im Dachsteinmassiv über der Koppentraun westlich von Bad Aussee, Steiermark
Feuerkogel (Sarstein), 1704 m, Vorgipfel des Sarstein am Hallstätter See über Obertraun, Oberösterreich
Feuerkogel (Seckauer Tauern), 1666 m, Vorgipfel des Speikbichl über Liesing- und Murtal, Steiermark
Feuerkogel (Totes Gebirge), 1632 m, Gipfel in den südlichen Vorbergen des Toten Gebirges über der Kainischtraun südöstlich von Bad Aussee, Steiermark
Feuerkogel (Höllengebirge), 1592 m, Gipfel am Traunsee über Ebensee, Oberösterreich – mit Feuerkogel-Seilbahn und Windmesstelle
Feuerkogel (Katergebirge), 1469 m, Gipfel über Bad Ischl, Oberösterreich – mit Katrin-Seilbahn
Feuerkogel (Sandling), 1446 m, Vorgipfel des Sandling in den westlichen Vorbergen des Toten Gebirges über dem Pötschenpass, Oberösterreich